Leuzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Leuzinger (1886–1952), Schweizer Eishockeyspieler
 Elsy Leuzinger (1910–2010), Schweizer Kunstethnologin
 Franz Keller-Leuzinger (1835–1890), deutscher Maler und Illustrator
 Hans Leuzinger (1887–1971), Schweizer Architekt
 Heinz Leuzinger (1940–2007), Schweizer Bergführer und Bergmaler
 Marianne Leuzinger-Bohleber (* 1947), Schweizer Psychoanalytikerin
 Mathilde Leuzinger (1899–1980), Schweizer Kinounternehmerin
 Rudolf Leuzinger (1826–1896), Schweizer Kartograph
 Susanne Leuzinger-Naef (* 1949), Schweizer Juristin, Vizepräsidentin des Bundesgerichts

Leuzinger steht für:
 Leuzinger (Glarner Bürgergeschlecht)